Mount Shasta, een vulkanische berg in Californië
 Mount Shasta (Californië), een plaats in Californië